Суперкубок Норвегії з футболу 2010  — 2-й розіграш турніру. Матч відбувся 7 березня 2010 року між чемпіоном Норвегії клубом Русенборг та володарем кубка Норвегії клубом Олесунн.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2010
Норвегія